Abdoulaye Méïté (Paris, 6 de outubro de 1980) é um futebolista profissional da Costa do Marfim, zagueiro, milita no West Bromwich Albion.

Carreira 
Meité representou o elenco da Seleção Marfinense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Títulos 
 Costa do Marfim
 Campeonato Africano das Nações: 2006 - 2º Lugar

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Nascidos em 1980
Naturais de Paris
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas do Red Star Football Club
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Bolton Wanderers F.C.
Futebolistas do West Bromwich Albion F.C.
Futebolistas do Dijon Football Côte d'Or
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do Seinäjoen Jalkapallokerho
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006